Die Saison 1996/97 der Oberliga Nordrhein war die 19. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein und die dritte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der Bonner SC mit einem Punkt Vorsprung auf die Amateure von Fortuna Düsseldorf. Damit gelang den Bonnern der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die sportlichen Absteiger waren der SCB Preußen Köln und der VfL Rheinbach. Der SC Jülich 1910 zog seine Mannschaft bereits während der Saison zurück und stand damit als erster Absteiger fest.

Aus der Mittelrheinliga stiegen Rhenania Würselen sowie aus der Verbandsliga Niederrhein die Amateure von Borussia Mönchengladbach als jeweiliger Staffelsieger auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister sicherte sich der TuS 08 Langerwehe aus der Mittelrheinliga den dritten Aufstiegsplatz. Aus der Regionalliga West/Südwest stieg der 1. FC Bocholt ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Nordrhein qualifizierten sich die Vizemeister der Mittelrheinliga, TuS 08 Langerwehe, und Verbandsliga Niederrhein, 1. FC Viersen. Der TuS 08 Langerwehe stieg durch einen 2:0-Sieg auf neutralem Platz in Bergheim-Oberaußem in die Oberliga auf.

|}

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 1996/97 bei f-archiv.de
 Oberliga Nordrhein 1996/97 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nordrhein 1996/97 bei weltfussball.de

1996
Fußballsaison 1996/97